PAD ou Pad peut désigner:

Sigle 
 PAD : Presse agricole départementale ;
PAD (prêt à diffuser), en télévision ;
 Port autonome de Dakar (Sénégal) ;
 Port autonome de Douala ;
 Port autonome de Dunkerque ;
 PAD : Parti d'Action pour le Développement est un parti politique centrafricain ;
 Forces du pacte de l'Alternative démocratique ou PAD ou FPAD, est un rassemblement de différents partis politiques, associations et membres de la société civile en Algérie ;

Autre 
 Une manette de jeu ;
 En électronique : un  fixe par opposition à un atténuateur variable.
 Un « pad » (de l'anglais paper pad, bloc de papier) est un texte collaboratif créé à partir d'un éditeur de texte collaboratif en ligne ; le mot anglais « pad » dans le sens de « bloc » en français constitue le nom de la tablette numérique d'Apple appelée iPad ;
 Un pad (du mod anglais « pad » dans le sens d' « épaulette » en français) est une pièce en plastique plus ou moins dur qui se place entre l'essieu (truck) et la planche (deck) sur les skates ou les longboards et permet de relever un peu la planche mais aussi de réduire certaines vibrations dues à la route ;
 un « pad thai » (signifiant  littéralement en langue thaï « sauté de style thaï ») est un plat traditionnel thaïlandais à base de nouilles de riz. 

Sigle de 3 caractères